Финал Кубка Европы по баскетболу 2015 — решающие матчи Кубка Европы по баскетболу 2014/2015, второго по значимости клубного баскетбольного турнира Европы. В нём встретятся российский клуб «Химки» и испанский клуб «Гран-Канария». Первый матч состоится 24 апреля, ответный — 29 апреля 2015 года.

Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме двух матчей. Команда с наилучшим результатом в Last-32 проводит ответные матчи дома. В случае, если обе команды имеют один и тот же результат, в расчёт берётся количество побед и разница забитых и пропущенных очков. Победитель получает право принять участие в розыгрыше Евролиги сезона 2015/2016.

«Химки» дважды доходили до финала Кубка Европы: в 2012 году они обыграли на домашнем паркете «Валенсию» со счётом 77:68 (тогда решающие матчи проходили в формате Финала четырёх), а в 2009 году уступили «Летувос Ритас» со счётом 80:74. Для «Гран-Канарии», впервые в своей истории прошедшей дальше Топ-16, этот финал стал первым.

Детали матчей

Первый матч

Ответный матч

Примечания 

Финал